Primaverense – abitanti di Primavera (Pará)
Primaverense – abitanti di Primavera (Pernambuco)
Primaverense – abitanti di Primavera de Rondônia
Primaverense – abitanti di Primavera do Leste